Hyper:
 DJ Hyper — британский диджей.

См. также 
 гипер-
 Hyper Hyper
  — британский диджей.